Quidora ist ein weiblicher Vorname aus dem Mapudungun und kann bezeichnen:

 Quidora (U-Boot), U-Boot der chilenischen Marine (1915)
 Quidora (PTF-82) Schnellboot, Schnellboot der chilenischen Marine (1965)
 Quidora (PTF-82)-Zwischenfall, 1967 zwischen Chile und Argentinien; siehe auch Beagle-Konflikt